Casa Susanna steht für:
 Casa Susanna (New York), Wochenendtreffpunkt für Cross-Dresser und Transfrauen im US-Bundesstaat New York
 Casa Susanna (Film), französisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Sébastien Lifshitz (2022)